Brucker Bach und Brücker Bach sind Gewässernamen:
 Brucker Bach, rechter Zufluss der hier noch Röhrnachmühlbach genannten Mitternacher Ohe bei der Röhrnachmühle der Gemeinde Kirchdorf im Wald, Landkreis Regen, Bayern

 Brücker Bach (Ahbach) oder Brückerbach, rechter Zufluss des Ahbach (Ahr) (zur Ahr) in Dreis-Brück, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Brücker Bach, Oberlaufname des Bubenheimer Bachs bis nach Koblenz-Rübenach, kreisfreies Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Brücker Bach, Abschnittsname des Frankenforstbachs in der Stadt Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Brücker Bach, rechter Zufluss des Oefter Bachs, Zufluss der Ruhr in der Stadt Essen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Brückerbach